Гео́ргий Ива́нович Петро́в ( — ) — советский учёный-, специалист в области гидроаэромеханики и газовой динамики, «вместе с С. П. Королёвым и М. В. Келдышем стоявший у истоков космонавтики». Академик АН СССР (с 1958; член-корреспондент с 1953), доктор технических наук (1950), лауреат Сталинской премии первой степени (1949) и Государственной премии СССР (1979). Герой Социалистического Труда (1961).

Биография 
Родился а в городе Пинега (ныне — посёлок в Архангельской области) в семье политических ссыльных. В 1930 году поступил на физико-математический (с 1933 года — механико-математический) факультет Московского университета; в 1935 году окончил университет по кафедре аэромеханики и был принят на работу в Центральный аэрогидродинамический институт имени Н. Е. Жуковского (ЦАГИ), в котором до этого проходил производственную практику (там был инженером, старшим инженером, заместителем начальника лаборатории). Выполненные в ЦАГИ работы Г. И. Петрова (опубликованы в 1937—1940 гг.) стали классикой теории гидродинамической устойчивости. В годы Великой Отечественной войны проводил важные исследования по совершенствованию аэродинамики самолётов, позволившие увеличить скорость истребителей «Ла-5» и «Як-3».

В 1944 г. перешёл на работу в НИИ-1 (с 1965 г. НИИ Тепловых процессов, НИИТП; ныне — Исследовательский центр имени М. В. Келдыша), где занимался созданием и исследованием реактивных авиационных двигателей и испытательных сверхзвуковых стендов.

С 1952 г. одновременно работал профессором кафедры аэромеханики мехмата МГУ; в 1955 г. по просьбе ректора МГУ И. Г. Петровского возглавил эту кафедру, переименованную в кафедру аэромеханики и газовой динамики, и заведовал ею до самой своей смерти.

С 1953 года — член-корреспондент Академии наук СССР, с 1958 г. — действительный член Академии наук СССР. Вошёл в первоначальный состав Национального комитета СССР по теоретической и прикладной механике (1956).

Принимал деятельное участие в создании Института космических исследований АН СССР и по рекомендации президента АН СССР М. В. Келдыша стал в 1965 году его первым директором. Возглавлял Научный совет Академии наук СССР по проблемам Луны и планет. При активном участии Г. И. Петрова были разработаны и реализованы программы по изучению Луны, Венеры и Марса.

В 1987 г. перешёл на работу в Институт проблем механики АН СССР.

Организовал и возглавил (совместно с Г. Ф. Телениным, Л. А. Чудовым и Г. С. Росляковым) научный семинар по применению численных методов в динамике жидкостей и газов при Вычислительном центре МГУ.

Организатор и руководитель зимней школы по нелинейным задачам теории гидродинамической устойчивости («НеЗаТеГиУс»), проводящейся каждые два года начиная с 1976 г.

Из обращения Г. И. Петрова к научной молодёжи: Ни одна жизнь не идёт гладко, и каждому приходится пережить радость и горе, успехи и неуспехи, приобретения и потери. Мне пришлось испытать больше, чем вам, просто большей продолжительности эксперимент. Но я не могу пожаловаться на жизнь. То, что я успел прожить, я прожил неплохо, может быть, даже счастливо. Но понятие счастья трудно точно определить. Поэтому беру на себя смелость не только пожелать вам счастья, но и дать советы. Пожалуй, даже один совет. Живите без скуки. Могу похвастать: бывало трудно и тяжело, но мне никогда не было скучно. Самый мудрый из афоризмов Козьмы Пруткова: «Если хочешь быть счастлив, будь им». Для этого надо не терять, а развивать любопытство и фантазию. Без достаточного развития этих качеств не может быть настоящего учёного. А вы — студенты мехмата — на это звание претендуете. Не теряйте способность удивляться. Человек, ничему не удивляющийся, это тупой человек и по-человечески он не может быть счастлив. Кроме того, надо уметь работать и развивать в себе привычку работать. Ни при каких обстоятельствах не поступайтесь элементарной порядочностью и особенно научной порядочностью, чем бы это вам не грозило в данный момент. И тогда вы не потеряете счастья, которого я вам очень желаю.

Главный редактор журнала «Механика жидкости и газа» (серия «Известий АН СССР»), член редколлегий журналов «Космические исследования» и «Прикладная математика и механика».

Член Международной академии астронавтики.

Скончался 13 мая 1987 года. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.

Научная деятельность 
Основные работы в области прикладной газовой динамики. Первые работы Г. И. Петрова рассматривают вопросы устойчивости вихревых слоёв, распространения колебаний в вязкой жидкости, выяснения физических условий распада ламинарного течения.

Один из авторов метода исследования устойчивости гидродинамических течений (метод Галёркина — Петрова). Доказал сходимость метода Галёркина отыскания собственных значений для широкого класса уравнений, включая уравнения для неконсервативных систем (такие, как, например, уравнения колебаний в вязкой жидкости). Работы Г. И. Петрова в данной области завершились созданием научной школы по гидродинамической устойчивости, получившей заслуженное признание в научном мире.

Исследования оптимальных систем косых скачков уплотнения, выполненные Г. И. Петровым, стали основополагающими в практике создания сверхзвуковых диффузоров. Г. И. Петров предложил и разработал идею плоского регулируемого сверхзвукового сопла для использования в аэродинамических трубах, развил теорию мостообразного скачка уплотнения, установил фундаментальный закон о предельном перепаде давления в скачке, который турбулентный пограничный слой способен выдержать без отрыва от стенки, разработал эффективные численные методы решения уравнений пограничного слоя при протекании в нём физико-химических процессов, а также методы численного расчёта обтекания тела с отошедшей ударной волной.

Участвовал в разработке методов тепловой защиты первых отечественных спускаемых космических аппаратов. Руководил советом по координации поисковых научно-исследовательских работ для решения вопросов аэрогазодинамики, определения тепловых потоков и разработки теплозащитного покрытия головной части ракеты-носителя Р-7. За большие успехи в развитии ракетной промышленности, науки и техники, и успешное осуществление первого в мире полёта человека в космическое пространство на корабле-спутнике «Восток» был удостоен звания Героя Социалистического Труда (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 17 июня 1961 г.; не публиковался).

Г. И. Петров был одним из создателей нового научного направления — космической газовой динамики, предметом которого стало изучение солнечного ветра, обтекания планет солнечным ветром, проблем входа тел с большими сверхзвуковыми скоростями в плотные слои планетных атмосфер, механизмов разогрева хромосферы и короны Солнца, взаимодействия солнечного ветра с межзвёздной средой.

Разработал оптические методы визуального изучения воздушных слоёв.

Предложил оригинальную идею для объяснения Тунгусского явления 1908 г., получившую широкий научный резонанс. Рассмотрев проблему торможения тел в атмосфере с низкой массовой плотностью, Г. И. Петров выявил новую — взрывную — форму входа в атмосферу космического объекта (не дающую, в отличие от случая обычных метеоритов, видимых следов распавшегося тела).

Педагогическая деятельность 
Работая в МГУ, в течение многих лет читал специальный курс по прикладной газовой динамике. Руководил работой специальных семинаров для студентов и аспирантов кафедры аэромеханики и газовой динамики, а также научного семинара для сотрудников кафедры и Института механики МГУ.

Совмещение Г. И. Петровым преподавательской работы в МГУ и научной работы в научно-исследовательских институтов способствовало тому, что на кафедре он ставил актуальные для практики задачи, рождённые в научных коллективах. Обладая чутким и отзывчивым характером, он быстро вызывал симпатии людей, всегда был окружён студентами и аспирантами.

Общественная деятельность 
Активно выступал против проекта переброски части стока северных рек в бассейн Волги. Утверждал, что переброска речного стока — это глубоко ошибочное мероприятие, и реализация проекта привела бы к крайне опасным экологическим последствиям, нанесла бы невосполнимый ущерб экономике и культуре страны. В числе других крупных учёных подписал письмо протеста в Президиум XXVII съезда КПСС.

Был твёрд в отстаивании своей научной позиции и нетерпим к проявлениям недобросовестности в науке. Заявлял свою позицию публично, в том числе и через центральные газеты. 14 мая 1962 года опубликовал в газете «Правда» статью «Дельцы от науки и их покровители», приведшую к разбирательству на самом высоком уровне и имевшую серьёзные последствия.

Анекдоты 
В связи с обсуждением перспектив дальних космических полётов, в которых очень существенной оказывается психологическая совместимость экипажа, Г. И. Петров предложил подобрать в экипаж четырёх преферансистов.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1961).
 Орден Ленина (1956, 1961, 1962, 1982).
 Орден Трудового Красного Знамени (1957, 1971, 1975).
 Медали.
 Сталинская премия первой степени (1949).
 Государственная премия СССР (1979).
 Премия имени Н. Е. Жуковского (1961; с соавторами) — за исследования по профилированию сверхзвуковых сопел.

Память 
 Мемориальная доска установлена в 1988 году на здании газодинамической лаборатории Исследовательского центра имени М. В. Келдыша в Москве, где в 1944—1966 годах работал Г. И. Петров.
 Российским национальным комитетом по теоретической и прикладной механике в 1997 г. учреждена премия имени академика Г. И. Петрова (с нагрудной медалью),

Семья 
 Супруга — Петрова Нина Петровна (1920—2007)
 Сын — Петров Иван Георгиевич (1949—2017), инженер
 Дочь — Ляпунова Вера Георгиевна, преподаватель

Публикации 
 
  — Вып. 3. — С. 3—11.

Примечания

Литература 
  — Вып. 10. — С. 365—366.
 
 
 
 
 Первый состав Российского национального комитета по теоретической и прикладной механике. Составители А. Н. Богданов, Г. К. Михайлов / под редакцией д-ра физ.-мат. наук Г. К. Михайлова. — Москва: «КДУ», «Университетская книга», 2018. — 70 с. ISBN 978-5-91304-805-9

Ссылки 
 Петров Георгий Иванович на сайте «Биография.ру»
 Петров Георгий Иванович  в энциклопедии «Кругосвет»
 Воспоминания о Г. И. Петрове.  Лекция профессора В. Б. Баранова в Мемориальном кабинете Л. И. Седова
 К 100-летию со дня рождения Г. И. Петрова 
 Биографические материалы на сайте Летопись Московского университета 
 О нём  // ЦАГИ в лицах
 Его статьи на Math-Net.Ru

Физики России
Физики СССР
Сотрудники НИИ механики МГУ
Сотрудники ИКИ РАН
Физики XX века
Лауреаты премии Н. Е. Жуковского
Преподаватели механико-математического факультета МГУ
Сотрудники ЦАГИ
Центр Келдыша
Похороненные на Кунцевском кладбище
Сотрудники Института проблем механики РАН
Члены Международной академии астронавтики